Рутье — многозначный термин.

Фамилия 
 Рутье, Адольф-Базиль (1839—1920) — канадский юрист и поэт, автор французского текста национального гимна Канады.

Топоним 
 Рутье (коммуна) — коммуна во Франции в регионе Лангедок — Руссильон.